Pumas – soprannome dei giocatori della Nazionale di rugby a 15 dell'Argentina
 Pumas – squadra di rugby a 15 sudafricana della provincia di Mpumalanga che milita in Currie Cup
 Club Universidad Nacional – squadra di calcio messicana i cui giocatori sono chiamati anche pumas